A bal oldali oszlopban a katák neve, a felső sorban a főbb karateiskolák. Az igen jelzi, hogy melyikben található meg.

Jegyzetek

Források

 
Harcművészeti fogalmak
Formagyakorlatok